„Фолксваген Голф“ (Volkswagen Golf) е модел средни автомобили (сегмент C) на германската компания „Фолксваген“, произвеждан в седем отделни поколения от 1974 година насам.

„Фолксваген Голф“ е сред най-продаваните леки автомобили в света и най-продаваният в Германия. През 2002 година той е най-търгуваният автомобил в света въобще, надминал своя родственик „Фолксваген Костенурка“ (купен дотогава в 21 517 415 броя).

Третото и седмото поколение на „Голф“ стават европейски „Автомобил на годината“ съответно през 1992 и 2013 година.

Бележки 

Голф
Средни автомобили
Електрически автомобили